Wicedziekan (od łac. vice ablat. od vicis 'zmiana; los; miejsce, rola, zadanie, oraz od gr. deka – dziesięć) – tradycyjny tytuł osób będących zastępcami sprawujących kierownictwo różnych ciał, organizacji publicznych lub terenowej administracji w kościele katolickim.

 wicedziekan (szkolnictwo) – w szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zastępujący dziekana;
 wicedziekan (kościół) – w  Kościele katolickim  przełożony w różnych wspólnotach;
 wicedziekan (kapłan) – kapłan zastępujący lub wspomagający w obowiązkach dziekana.